Het ATP-toernooi van Viña del Mar (officieel het VTR Open) van 2013 vond plaats van 4 tot en met 10 februari 2013 in het Chileense Viña del Mar. Het toernooi werd gespeeld op gravelbanen van de Club Naval de Campo las Salinas.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

ATP-toernooi van Viña del Mar
Santiago